El municipio de North Union (en inglés: North Union Township) es un municipio ubicado en el condado de Fayette en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 14.140 habitantes y una densidad poblacional de 141 personas por km².

Geografía 
El municipio de North Union se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $25,153 y los ingresos medios por familia eran de $33,031. Los hombres tenían unos ingresos medios de $27,414 frente a los $20,695 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $14,265. Alrededor del 19,4% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Fayette (Pensilvania)